Рота () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Нороэсте-де-Кадис. Занимает площадь 84 км². Население — 28904 человека (на 2010 год). Расстояние — 36 км до административного центра провинции.

Здесь расположена крупная испано-американская военно-морская база (см. Рота (ВМБ)).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 rota.com.es — Рота, Андалусия — Испании
 VillaDeRota.com
 Sitio de la Base Naval estadounidense de Rota
 Conferencia de sobre la historia de Rota pronunciada por MARTÍNEZ RAMOS, José Antonio
 Modelo de la Iglesia de la O en 3D para Google Earth y Google Sketchup
 Modelo del Castillo de Luna en 3D para Google Earth y Google Sketchup

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса